Plasa ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Plasa (* 1954), deutscher Musikproduzent, Songschreiber und Musiker 
 Georg Plasa (1960–2011), deutscher Automobilrennfahrer